Somalis — grupo étnico que habita o Chifre da África
 Língua somali — língua  cuchítica falada pelos somalis
 Somali (região) — subdivisão política da Etiópia habitada por somalis

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de linguística